Die 1. HNL 1992/93 war die zweite Spielzeit der höchsten kroatischen Fußballliga. Sie begann am 23. August 1992 und endete nach 30 Spieltagen am 12. Juni 1993.

Titelverteidiger war HNK Hajduk Split. Kroatischer Meister 1992/93 wurde Croatia Zagreb, welches die Spielzeit als HAŠK Građanski Zagreb begonnen hatte, am 27. Spieltag durch ein 6:1 gegen NK Osijek. Es war der elfte Meistertitel für den Verein, der zweite in Kroatien und der erste in der 1. HNL.

Modus 
Da die letztplatzierten Mannschaften der Spielzeit 1992 aufgrund des Kroatienkrieges vom Abstieg verschont blieben, durften alle zwölf Erstligisten der vorhergehenden Spielzeit erneut antreten. Zusätzlich zu den beiden regulären Aufsteigern wurde die Liga um zwei weitere Vereine aufgestockt, um auf eine angemessene Anzahl an Spieltagen zu kommen. Die 16 Teams spielten an 30 Spieltagen zweimal gegeneinander; einmal zu Hause und einmal auswärts.

Auch in dieser Saison gab es keine Absteiger, da die Liga in der folgenden Spielzeit auf 18 Vereine aufgestockt wurde. Die zwei Letztplatzierten, Belišće und Šibenik, legten erfolgreich Einspruch gegen den Abstieg ein mit der Begründung, dass sie aufgrund des Kroatienkrieges einige ihrer Heimspiele in anderen Orten austragen mussten.

Vereine

Statistiken

Abschlusstabelle

Spielergebnisse

Hinrunde

Rückrunde 

In der Winterpause nannte sich HAŠK Građanski Zagreb um in Croatia Zagreb.

Teiltabellen

Torschützenliste 
Alle Spieler mit mindestens sieben erzielten Toren:

Meistermannschaft

Siehe auch 
Fußball in Kroatien 1992/93

Weblinks 
 Croatia 1992/93 auf RSSSF.com (englisch)
 Lista Strijelaca Zbirno-1.pdf (kroat.), www.prva-hnl.hr, aufgerufen am 30. April 2009, (PDF-Datei; 89 kB)
 Croatia – Championship Winning Squads (engl.), www.rsssf.com

Einzelnachweise 

1992
Fußballsaison 1992/93